Це список журналів відкритого доступу за галузями. У списку представлені вибрані, особливо значимі журнали із хоча б якимось вільним вмістом, який доступний через будь-яку форму відкритого доступу, включаючи депоновані та гібридні. Тут містяться тільки окремі журнали, не збірки і не індексувальні системи.

Сільське господарство 
 Open Access Journal of Medicinal and Aromatic Plants

Асторономія 
 Information Bulletin on Variable Stars
 Journal of the Korean Astronomical Society

Біологія 
 BMC Biology
 BMC Evolutionary Biology
 BMC Systems Biology
 Cell Reports
 Check List
 eLife
 F1000Research
 Genome Biology
 International Journal of Biological Sciences
 Nature Communications
 Oncotarget
 Open Biology
 PeerJ
 PLOS Biology
 PLOS Computational Biology
 PLOS Genetics
 Scientific Reports
 ZooKeys

Хімія 
 Arkivoc
 Beilstein Journal of Organic Chemistry Chemical Science Molecules Nature Communications Organic Syntheses Open Chemistry RSC Advances Інформатика 
 Computational Linguistics INFOCOMP Journal of Computer Science JOT: Journal of Object Technology Journal of Artificial Intelligence Research Journal of Formalized Reasoning Journal of Machine Learning Research Journal of Statistical Software Logical Methods in Computer Science PeerJ Theory of Computing Танець 
 Contact Quarterly Освіта

 Освітні технології 
 Australasian Journal of Educational Technology Educational Technology & Society International Journal of Educational Technology Вища освіта 
 Journal of Higher Education Outreach and Engagement Інженерія 
 Advances in Production Engineering & Management Екологія 
 Conservation and Society Ecology and Society Environmental Health Perspectives Environmental Research Letters Journal of Political Ecology Фінанси 
 The Journal of Entrepreneurial Finance Наука 
 PLOS ONE Гуманітарні науки та інші журнали 
 Anamesa The Asia-Pacific Journal: Japan Focus continent Culture Machine Digital Humanities Quarterly First Monday GHLL Право 
 Duke Law Journal German Law Journal Health and Human Rights Melbourne University Law Review SCRIPT-ed Матеріалознавство 
 Materials Today Science and Technology of Advanced Materials Математика 
 Ars Mathematica Contemporanea Electronic Journal of Combinatorics Electronic Journal of Probability Electronic Journal of Statistics Journal of Computational Geometry Münster Journal of Mathematics Медицина 
 Annals of Saudi Medicine Bangladesh Journal of Pharmacology Biomedical Imaging and Intervention Journal BMC Health Services Research BMC Medicine British Medical Journal British Columbia Medical Journal Canadian Medical Association Journal International Journal of Medical Sciences Journal of Clinical Investigation Journal of Postgraduate Medicine The New England Journal of Medicine PeerJ PLOS Medicine PLOS Neglected Tropical Diseases PLOS Pathogens Теорія музики 
 Gamut: The Journal of the Music Theory Society of the Mid-Atlantic Дієтологія 
 Journal of Nutrition Фармакологічні науки 
 Scientia Pharmaceutica Філософія 
 Journal of Ethics & Social Philosophy Philosophers' Imprint Фізика 
 New Journal of Physics Physical Review X Політологія 
 Caucasian Review of International Affairs Central European Journal of International and Security Studies European Political Economy Review International Socialism journal Journal of Politics & Society Michigan Journal of Political Science Strategic Trade Review Суспільні науки 
 Frontiers in Psychology Journal of Artificial Societies and Social Simulation Journal of Pan African Studies Journal of Political Ecology Journal of World-Systems Research''

Див. також 
 arXiv
 Directory of Open Access Journals
 …
 Geoscience e-Journals
 Список наукових журналів
 Список журналів про здоров'я
 PlanetMath
 SciELO
 Список неприбуткових журналів відкритого доступу

Примітки

Посилання 
 

Журнали

Списки журналів за темами